Dualismul este o noțiune abstractă care se poate referi la:
 doctrină care consideră ca principiu al existenței două elemente diferite și ireductibile, materia și spiritul;
 credință în două zeități supreme (sau două puteri supranaturale) în opoziție, care determină existența lumii.
 Dualismul corpuscul-undă, trăsăturile simultane de corp și de undă electromagnetică ale luminii, în fizică;
 Dualismul austro-ungar, organizarea statală a Austro-Ungariei;
 Dualismul politic românesc, existența a două state medievale românești, excluzând Transilvania.